Пьер Лис-Мелу́ (; , Лангон, Франция) — французский футболист, атакующий полузащитник клуба «Брест».

Биография 
Пьер Лис-Мелу начал играть в футбол в возрасте пяти лет в клубе «Пьер Монсуа». В 2003 году он стал игроком молодёжной команды футбольного клуба «Бордо». Он пробыл в команде шесть лет, но покинул её из-за невысокого роста и хрупкости. После этого Лис-Мелу перешёл в «Лангон», в котором в основном играл за молодёжную команду.

После вылета его команды из Первого регионального дивизиона он перешёл в клуб из того же дивизиона «Мериньяк-Арлак», в котором получил большое количество игрового времени. Спустя 6 месяцев футболист стал игроком клуба «Леж-Кап-Ферре». В первом же сезоне он выиграл чемпионат и кубок Аквитании. Его второй сезон в клубе оказался весьма успешным: после того, как в первой части сезона Пьер забил девять голов в двенадцати матчах, он отправился на просмотр во французский «Дижон». По окончании сезона команда снова выиграла кубок Аквитании, а Лис-Мелу забил 19 голов, отдал 6 голевых передач и был признан лучшим игроком чемпионата.

28 мая 2015 года игрок подписал контракт на 2 года с «Дижоном» из Лиги 2. В своём втором матче за клуб он получил травму ноги и восстанавливался в течение трёх месяцев. Он вернулся на поле в ноябре в матче Кубка Франции против клуба «Вейль-Саон» (9:0), в котором забил три гола и отдал три голевые передачи. 9 апреля 2017 года Лис-Мелу забил первый гол в чемпионате в матче против «Клермона» (3:2). Несколько дней спустя, 18 апреля, он забил второй гол в матче против «Парижа» (3:0). В своём первом профессиональном сезоне в карьере он сыграл в шестнадцати матчах чемпионата, в которых забил два мяча, а его команда пробилась в чемпионат Франции. Летом 2016 года он продлил свой контракт с клубом ещё на два года.

27 августа 2016 года Лис-Мелу дебютировал в чемпионате Франции в матче против «Лиона» (4:2), выйдя на замену на 62-й минуте вместо Лои Дьони, и забил гол в конце встречи. В составе команды он провёл 32 матча в чемпионате, в которых забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.

16 июня 2017 года стало известно, что Пьер подписал контракт с «Ниццей» на 4 года. Он дебютировал за клуб в матче Лиги чемпионов в квалификации против амстердамского «Аякса» и в дальнейшем сыграл ещё в 139 играх, нередко выходя на поле с капитанской повязкой.

В июле 2021 года перешёл в клуб Английской Премьер-лиги «Норвич Сити», подписав трехлетний контракт до 2024 года.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Леж-Кап-Ферре»
Игроки ФК «Дижон»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Брест»